Municipio de Pembroke puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pembroke (condado de Robeson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Robeson.
 Municipio de Pembroke (condado de Kankakee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kankakee.